Există mai multe comune denumite Kula:
 Comuna Kula din regiunea Vidin, Bulgaria;
 Comuna Kula din districtul Bačka de Vest, Serbia.